Добрынский сельсовет — топоним.

 Добрынский сельсовет — сельсовет в Витебской области Белоруссии.
 Добрынский сельсовет — сельсовет в Гомельской области Белоруссии.